Csók István (1865–1961) festő
 Csók István (1912–1973) színművész